Chaghcharān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayrōz Kōh, provinshuvudstad, Ghowr, 
 Chaghcharān (distrikt i Afghanistan), Ghowr, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar